Cordillera Azul puede hacer referencia a las siguientes cadenas montañosas en el continente americano:

 Cordillera Azul (Estados Unidos), cadena montañosa dentro de los Apalaches en América del Norte.
 Cordillera Azul (Perú), cadena montañosa dentro de los Andes en América del Sur.